Sveti Križ je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 495 stanovnika te 159 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji